Dietelbach ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob August Dietelbach (1806–1870), deutscher Medailleur und Graveur
 Rudolf Dietelbach (1847–1917), deutscher Bildhauer